Альгорфа () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Баха. Занимает площадь 19,78 км². Население — 4537 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Índice estadístico municipal de Algorfa
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Algorfa en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 
 AlgorfaSpain.com

Муниципалитеты Аликанте